Платформа 5 км () — остановочный пункт на 4,025 км перегона Каменногорск — Пруды линии Каменногорск — Светогорск.

Общие сведения 
Располагается в Каменногорском городском поселении Выборгского района Ленинградской области, в четырёх километрах от станции Каменногорск.
Платформа, в основном, была предназначена для транспортного обслуживания находящегося в непосредственной близости пионерского лагеря "Экспресс", существовавшего в советское время в 1970-е-1990-е годы, в настоящее время (2019 год) полностью разрушенного. 
С 20 июля 2014 года были отменены все пригородные поезда Выборг — Светогорск . Причиной этому стали многомиллиардные задолженности регионов.
С этого года с регионами начали заключать договоры исходя из их платежеспособности. О том, что услуги в долг больше оказываться не будут, железнодорожники предупредили регионы еще в IV квартале 2013 г., отметил представитель ОАО "РЖД".

История 
Платформа Ylävuoksi была открыта в январе 1925 года. Здесь имели остановку несколько пар пригородных поездов в сутки. Обслуживала сельскохозяйственную школу в посёлке Юрьёла. После Великой Отечественной войны и передачи территории СССР остановочный пункт не восстанавливался.

Название 
В переводе с финского языка Ylävuoksi означает Нижняя Вуокса. Название дано из-за близости к реке.

Примечания

Ссылки 
 Платформа 5 км на топографической карте 1981 года
 Паспорт остановочного пункта 5 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 5 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 5 км на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта 5 км на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Каменногорск-Светогорск I.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции, открытые в 1925 году
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Остановочные пункты по алфавиту
Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)